Wygiełdów – wieś w województwie opolskim, w powiecie oleskim, w gminie Praszka
 Wygiełdów – osada leśna w województwie opolskim, w powiecie oleskim, w gminie Praszka